

Geografia
 San Regolo, frazione di Gaiole in Chianti in provincia di Siena
 San Regolo, località abitata di Fauglia in provincia di Pisa

Personalità
 San Regolo, arcivescovo e martire africano, compagno di Cerbone di Populonia
 San Regolo, vescovo di Patrasso, festeggiato il 17 ottobre
 San Regolo, vescovo di Senlis o Arles, festeggiato il 30 marzo
 San Regolo, vescovo di Reims